Le xian de Zhushan (竹山) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine ;
 Le district de Zhushan (珠山) est une subdivision administrative de la province du Jiangxi en Chine.

Homonymie de toponyme